Мішура — прикраса для новорічної ялинки

Прізвище 

 Мішура Юлія Степанівна — український математик
 Мішура Валерій Дмитрович — український політик